Lemper ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Lemper (1934–2013), deutscher Ökonom
 Ernst-Heinz Lemper (1924–2007), deutscher Kunsthistoriker
 Hubert Lemper (1919–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Lothar Theodor Lemper (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Marion Lemper-Pychlau (* 1958), deutsche Psychologin, Autorin und Vortragsrednerin
 Ute Lemper (* 1963), deutsche Musical- und Chansonsängerin